Alcea – nome di persona, femminile di Alceo.
 Alcea – genere di piante delle famiglia delle Malvacee.